Kröpelin steht für:

Orte:
 Kröpelin, amtsfreie Kleinstadt und Unterzentrum im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Arnold Kröpelin (ca. 1310–1394), Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Rostock
 Hinrich Kröpelin († 1414), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Lothar Kröpelin (1937–1998), deutscher Fußballspieler
 Nikolaus Kröpelin († 1413), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Stefan Kröpelin (* 1952), Geologe und Klimaforscher
 Für die auch Kröpelin geschriebenen Bildschnitzer aus Esens siehe  Hinrich Cröpelin (* 1647) und 
 Jacob Cröpelin († 1679)

Siehe auch:
 Kröplin